DHW bezeichnet
Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein
Deutsche Hefewerke
Deutscher Hopfenwirtschaftsverband
Deutsches Hilfswerk
Deutsche Hydrierwerke GmbH Rodleben
DHW Fototechnik

DHW